Maurice Greene peut désigner :
 Maurice Greene (1696-1755), un compositeur et organiste anglais. 
 Maurice Greene (1974-), un athlète américain.